Ім'я Карломан може належати таким особам:

 Карломан, син Карла Мартела (716—754)
 Карломан, син Піпіна Короткого (751—771)
 Карломан (король Західно-Франкського королівства) (862? -884)
 Карломан (король Баварії) (830—880)